|-
| (108101) 2001 FM188||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108102) 2001 FN188||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108103) 2001 FY188||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108104) 2001 FM189||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108105) 2001 FT189||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108106) 2001 FY190||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108107) 2001 FU191||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108108) 2001 FA192||||22 березня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (108109) 2001 FP192||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108110) 2001 FB194||||20 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108111) 2001 FY194||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108112) 2001 FC195||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 108113 Maza||||14 квітня 2001||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Рафаель Феррандо
|-
| (108114) 2001 GP1||||15 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (108115) 2001 GA2||||13 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108116) 2001 GX2||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108117) 2001 GH3||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108118) 2001 GA4||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108119) 2001 GS4||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108120) 2001 GT4||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108121) 2001 GW4||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108122) 2001 GX5||||14 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108123) 2001 GE6||||14 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108124) 2001 GS6||||15 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108125) 2001 GW6||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108126) 2001 GD7||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108127) 2001 GQ7||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108128) 2001 GG8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108129) 2001 GK8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108130) 2001 GM8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108131) 2001 GT8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108132) 2001 GO9||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108133) 2001 GS9||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108134) 2001 GT9||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108135) 2001 GW9||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108136) 2001 GX9||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108137) 2001 GJ10||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108138) 2001 GB11||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108139) 2001 GL11||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 108140 Алір (Alir)||2001 HO||16 квітня 2001||Обсерваторія Сен-Веран||Обсерваторія Сен-Веран
|-
| (108141) 2001 HB1||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108142) 2001 HE1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108143) 2001 HK1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108144) 2001 HM1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108145) 2001 HT1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108146) 2001 HU1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108147) 2001 HD2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108148) 2001 HE2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108149) 2001 HG2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108150) 2001 HK2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108151) 2001 HM2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108152) 2001 HO2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108153) 2001 HR2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108154) 2001 HK3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108155) 2001 HB4||||18 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (108156) 2001 HM4||||17 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (108157) 2001 HY4||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108158) 2001 HE5||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108159) 2001 HG5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108160) 2001 HK5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108161) 2001 HV5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108162) 2001 HY5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108163) 2001 HA6||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108164) 2001 HD6||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108165) 2001 HH6||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108166) 2001 HO7||||21 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108167) 2001 HF8||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108168) 2001 HG8||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108169) 2001 HL8||||21 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108170) 2001 HG9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108171) 2001 HQ9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108172) 2001 HC10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108173) 2001 HB11||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108174) 2001 HH11||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108175) 2001 HD12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108176) 2001 HK12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108177) 2001 HW12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108178) 2001 HZ12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108179) 2001 HK13||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108180) 2001 HM13||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108181) 2001 HV13||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108182) 2001 HY13||||23 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108183) 2001 HG14||||23 квітня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (108184) 2001 HH15||||23 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108185) 2001 HK15||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (108186) 2001 HX15||||24 квітня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (108187) 2001 HF16||||23 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (108188) 2001 HH16||||23 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (108189) 2001 HK16||||23 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (108190) 2001 HL16||||23 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (108191) 2001 HK17||||24 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108192) 2001 HQ17||||24 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108193) 2001 HS17||||24 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (108194) 2001 HF18||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108195) 2001 HK18||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108196) 2001 HW20||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108197) 2001 HQ21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108198) 2001 HS21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108199) 2001 HX21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (108200) 2001 HY21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

108100